La Loi du désert, un roman de Christian Jacq publié en 1993 ;
 La Loi du désert, un western muet de Colin Campbell sorti en 1923 ;
 La Loi du désert, un film d'aventures italien de Duccio Tessari, sorti en 1992.